Прову́лок Вакуленчука́ — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Вакуленчука — провулок у місті Київ.
 Провулок Вакуленчука — провулок у місті Мелітополь Запорізької області.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки